Кімберлі По і Коріна Мораріу були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Аманда Кетцер і Лорі Макніл виграли титул, перемігши у фіналі пару Джанет Лі і Вінне Пракуся з рахунком 6–3, 2–6, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (півфінал)
 Кара Блек /  Ніколь Пратт (півфінал)
 Ай Суґіяма /  Юка Йосіда (1-ше коло)
 Аманда Кетцер /  Лорі Макніл (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 IGA U.S. Indoor Championships 2001 Doubles Draw 

U.S. National Indoor Tennis Championships
Тур WTA 2001
IGA US indoor